Maluco ist der Familienname oder Spitzname folgender Personen:

 César Maluco (* 1945), brasilianischer Fußballspieler
 Elias Maluco (Drogenhändler) (1966–2020), brasilianischer Drogenhändler